Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2013 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Sara Errani in Roberta Vinci sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  'Sara Errani /  Roberta Vinci (prvakinji)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (drugi krog)
  Marija Kirilenko /  Lisa Raymond (drugi krog)
  Jekaterina Makarova /  Jelena Vesnina  (polfinale)
  Nadja Petrova /  Katarina Srebotnik (tretji krog)
  Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (tretji krog)
  Nuria Llagostera Vives /  Zheng Jie (četrtfinale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (drugi krog)

<ol start=9>
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke ''(drugi krog)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza ''(prvi krog)
  Vania King /  Jaroslava Švedova ''(prvi krog)
  Serena Williams /  Venus Williams ''(četrtfinale)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu ''(tretji krog)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(tretji krog)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai ''(tretji krog)
  Daniela Hantuchová /  Anabel Medina Garrigues ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2013